PLF est un sigle utilisé pour désigner :
 PlanFacile, un compilateur libre permettant de générer un document à partir d'idées liées entre elles par des dépendances à la manière d'une carte heuristique (en anglais : mind map) ;
 projet de loi de finances, ou également projet de loi de financement, dont le but est de présenter les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'État (afin de préparer le vote d'une loi de finances), en particulier en France ;
 prélèvement libératoire forfaitaire, qui permet de s’acquitter de l’impôt dû sur les revenus des placements bancaires, en France.